Gadziała ist der Familienname von:
 Paweł Gadziała (* 1973), polnischer Fußballspieler
 Tina Gadziała (* 1992), deutsche Fußballspielerin